Pierre Quinio, instituteur et maire de Quéven (1974-1980).
 Dominique Quinio, directrice du journal quotidien La Croix.

Homonymie
Homonymie de patronyme